Indonesië
 Tigaraksa (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Tigaraksa (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam